Hakuna matata (term), een term uit het Swahili
Hakuna Matata (lied), een lied uit de Disney-tekenfilm The Lion King (1994)